Boleng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Boleng, ö, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Boleng, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar